Oslawa bezeichnet

Osława, Fluss in Polen
Oslava (Jihlava), Fluss in Tschechien
Oslava (Oskava), Fluss in Tschechien